Беверн:

 Беверн — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Беверн — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония